Carpe diem est un extrait de vers latin, évocation de l'épicurisme.

Architecture 
 Tour Carpe Diem

Culture

Littérature 
 Carpe diem est le titre d'un poème de Valery Larbaud, dans les poésies d'A.O. Barnabooth (1913).

Musique 
Groupes
 Carpe Diem est un groupe français de rock progressif ;
 Carpe Diem est le nom d'un groupe de rap marseillais du label Street Skillz.

Titres d'albums et de chansons
 Carpe diem est le titre d'une chanson d'Aldebert ;
 Carpe diem est le titre d'une chanson du groupe de metalcore August Burns Red ;
 Carpe diem est le nom de la cinquième tournée du chanteur Chris Brown (2012) ;
 Carpe Diem est un album de Lara Fabian ;
 Carpe diem est une chanson de Green Day qui fut joué dans des spectacles privés avant le lancement de leur , dans lequel figurera la chanson ;
 Carpe Diem est un album du groupe Will Haven ;
 Carpe Diem est un album du groupe Heavenly ;
 Carpe Diem est un album de Keen'v, et le titre d'une des chansons ;
 Carpe diem est le titre d'une chanson du groupe de metal Français Loudblast ;
 Carpe diem est le titre d'une chanson de MC Solaar ;
 Carpe diem Baby est un des titres du groupe Metallica ;
 Carpe diem est le titre d'une chanson de Andy Timmons

C'est aussi le titre de plusieurs chansons et albums signés notamment Nena, Martyr, Dream Theater, Quentin Mosimann, RoZaparKs, Kamakazi, Blasphème (groupe), etc.

Bande dessinée 
 Carpe Diem est le nom d'une bande dessinée, créée par Ivan Abraldes.

Film 
 Carpe diem est le nom d'un court métrage de 2000, produit par Denis Bernard ;
 Carpe diem (quam minimum credula postero) est cité dans le film Le Cercle des poètes disparus (ou La société des poètes disparus, au Québec).